Игрова́я зави́симость — аддикция, зависимость от процесса игры.
 Зависимость от компьютерных игр
 Лудомания